Глушец (, ) — топоним.

Населённые пункты 
 Глушец — деревня в Лоевском районе Гомельской области (Белоруссия).
 Глушец — деревня в Речицком районе Гомельской области (Белоруссия).
 Глушец — деревня в Пружанском районе Брестской области (Белоруссия).
 Глушец — деревня в Пружанском районе Брестской области (Россия).
 Глушец — бывшее село в Бурынском районе Сумской области (Украина), в 1968 году присоединено к селу Пески.

Водоёмы 
 Глушец — правый приток Днепра (русло Днепра) в Брагинском районе Гомельской области (Белоруссия).
 Глушец — озеро в долине Сожа в Гомельском районе Гомельской области (Белоруссия).
 Глушец — озеро в долине Березины в Жлобинском районе Гомельской области (Белоруссия).
 Глушец — озеро в долине Припяти в Иванковском районе Киевской области (Украина).
 Глушец — озеро в долине Десны в Черниговском горсовете Черниговской области (Украина).

Другое 
 Глушец — заказник в Житомирской области (Украина).
 Глушец — улица в Луцке Волынской области (Украина).